Termenul Esmeralda se poate referi la:

 Esmeralda, oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia
 Esmeralda, balet de Cesare Pugni
 Esmeralda, gen de plante din familia Orchidaceae